Die Zweite Division 2011/12 war die 95. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 17. August 2011 und endete am 29. April 2012.

Modus 
Die 18 Vereine spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Die 34 Spieltage wurden in drei Etappen unterteilt: (1 bis 10, 11 bis 22 und 23 bis 34). Der Tabellenerste und Meister stieg direkt auf. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde mit vier Mannschaften ermittelt. Daran nahmen die jeweiligen Gewinner der drei Etappen, sowie der Vorletzte der 1. Division teil. Hatte der Meister oder ein anderer Verein mehr als eine Etappe gewonnen, wurde die allgemeine Rangliste genommen.

Die Teams auf den letzten zwei Rängen stiegen direkt in die dritte Division ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off-Runde

Relegation 
KVK Tienen schied in der zweiten Runde der Relegation aus. Den Platz übernahm der KSV Oudenaarde.

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2011 12
Fußballsaison 2011/12